Стораро може да се отнася за:
 Виторио Стораро (р. 1940), италиански кинооператор
 Тони Стораро (р. 1976), български певец
 Фики Стораро (р. 1995), български певец
 Емрах Стораро (р. 2002), български певец